Rosset kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Rosset (ort i Italien), Veneto, Provincia di Treviso,

Storbritannien 

 Rossett (ort), Wales, Wrexham, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar